Серена Уильямс — победительница турнира.

Каролина Возняцки защищала свой прошлогодний титул, но уступила уже на старте.

Общая информация 
Полгода неигравшая из-за травм Галина Воскобоева добралась на этом турнире до четвертьфинала, стартовав с квалификации. За счёт этого результата она вернулась в число ста сильнейших теннисисток-одиночниц мира. К концу года казахстанская теннисистка поднимется на 58 строчку рейтинга, отыграв за год 470 позиций в рейтинге.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Ким Клейстерс (Второй раунд, отказ)  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Петра Квитова  (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне '' (Третий раунд)

<li> Марион Бартоли (Первый раунд)
<li> Саманта Стосур (Финал)
<li> Андреа Петкович (Четвертьфинал)
<li> Светлана Кузнецова (Первый раунд)
<li> Агнешка Радваньская (Полуфинал)
<li> Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
<li> Елена Янкович (Первый раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Первый раунд, отказ)''

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2011